Can Martí (Mataró), casa a Mataró (Maresme) protegit com a bé cultural d'interès local 
 Can Martí (Sant Joan de Mollet), casa al Gironès
 Can Martí (Sant Julià de Ramis), masia del Gironès
 Can Martí (Sant Martí de Llémena), conjunt arquitectònic al terme municipal de Sant Martí de Llémena (el Gironès) 

 Can Martí (Tossa de Mar), casa de la Selva
 Can Martí (mas a Tossa)
 Can Martí de Baix, casal amb elements neoclàssics de Gelida (Alt Penedès) 
 Can Martí de Dalt, masia a Gelida (Alt Penedès) protegida com a bé cultural d'interès local 
 Can Martí del Mas Roig, edifici de Sant Pere de Ribes
 Can Martí Toralles, entitat de població de Sant Joan de les Abadesses